Проспе́кт Конститу́ции — одна из основных транспортных магистралей города Кургана, Россия.

Расположение 
Проспект проходит от западной границы города на восток, к центру, переходя в улицу Коли Мяготина. Является основной транспортной артерией крупного спального района — Энергетики и магистральным проездом по городу для междугородного транспорта.

Представляет собой автомагистраль с разделительной полосой в виде широкого газона.

История 
29 марта 1972 года Полтавская улица и Куртамышский тракт объединены и переименованы в проспект Энергетиков. 11 октября 1977 года проспект назван в честь Конституции СССР. В настоящее время — проспект Конституции.

12 января 1983 года произошло обрушение здания общежития в Кургане по адресу проспект Конституции СССР, 32.

Пересекает улицы 
 Улица Юргамышская
 Улица Хабаровская
 Улица Белинского

Транспорт 
По проспекту осуществляют пассажирские перевозки автобусы, до 29 апреля 2015 года были и троллейбусы.

Остановки общественного транспорта

Железнодорожный транспорт 
 Станция Курганка

Общественно-значимые и примечательные здания 
 № 7 — ОАО "АКО «Синтез»
 № 7б — АО «Военно-мемориальная компания»
 № 7д — кондитерский цех «Каприз»
 № 21 — Специализированное управление ФПС № 71 МЧС России
 № 25 — ЗАО «Монтажное управление № 3»
 № 25а к2 — гостинично-банный комплекс «Три богатыря»
 № 29а — ООО «Курганская ТЭЦ», дымовая труба высотой 267 м входит в список самых высоких труб
 № 29в — ООО «Наука и ПрактикаСервис»
 № 31а — гостиница «Мой Уютный Дом»; ООО «Бани народов мира»
 № 31а/1 — мебельная фабрика «Потютьков»
 № 32а — культурно-исторический комплекс «Царёво городице», открыт 23 августа 2013 года, автор В. М. Хорошаев
 № 38 — Областная детская больница им. Красного Креста
 № 40а — Детский сад № 106 «Золотой петушок»
 № 44 — Областной детский дом № 1
 № 52 — гостиница «Курган» Amaks Hotels & Resorts
 № 53 — Средняя общеобразовательная школа № 41
 № 54 — санаторий-профилакторий ОАО "АКО «Синтез»
 № 54а — Курганское училище олимпийского резерва
 № 55 — Главный центр специальной связи
 № 56 — Средняя общеобразовательная школа № 40
 № 60 — культурный центр «Курган»
 № 63а — библиотека им. И. С. Тургенева
 № 64 — Курганский областной колледж культуры
 № 68 к1 — Курганский технологический колледж имени Н. Я. Анфиногенова
 № 70 — отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Кургану; отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Кургану
 № 71 — охрана общественного порядка Управления МВД России по г. Кургану
 № 71а — Детский сад № 5 «Солнечный»
 № 75 — Курганский государственный колледж
 № 79 — центр детского творчества «Аэлита»

Литература

Примечания 

Конституции